Чиниот (, ) — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб. Административный центр — город Чиниот.

История 
Округ был выделен в отдельную административно-территориальную единицу из состава округа Джанг в феврале 2009 года.

География 
На севере граничит с округом Саргодха, на северо-востоке — с округом Хафизабад, на востоке — с округом Фейсалабад, на юго-западе — с округом Джанг.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на три техсила:
 Чиниот
 Лилиян
 Бхавана

Ссылки 
 Three Years Rolling Plan 2010—2013, District Chiniot 

Округа провинции Пенджаб